Puchar Afryki 2014 – czternasta edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. Została rozegrana w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 17 maja do 6 lipca 2014 roku.  W walce o tytuł mistrzowski wzięły udział cztery zespoły, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Zawody pierwszej dywizji stanowiły ostatni etap afrykańskich kwalifikacji do Pucharu Świata w Rugby 2015. Były one transmitowane na żywo w południowoafrykańskiej stacji SuperSport.

System rozgrywek

Dywizja 1A 
Turniej Dywizji 1A odbył się na Stade Municipal de Mahamasina w stolicy Madagaskaru, Antananarywie, w ciągu trzech meczowych dni pomiędzy 28 czerwca a 6 lipca 2014 roku i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem kołowym. Pierwsza runda spotkań zakończyła się porażką faworyzowanej Namibii z Kenią oraz planowym zwycięstwem Zimbabwe nad Madagaskarem. Bonusowe zwycięstwo Kenii nad gospodarzami dało im prowadzenie w tabeli, Namibia zaś po wygranej nad Zimbabwe również pozostała w rywalizacji. Takie wyniki oznaczały, że przed ostatnią serią meczów trzy zespoły miały szansę na końcowy triumf. Kenii wystarczało zdobycie choćby jednego punktu w spotkaniu z Zimbabwe, ich rywale musieliby zwyciężyć zdobywając przynajmniej cztery przyłożenia, Namibijczycy zaś musieli liczyć na to, by w drugim z meczów żaden zespół nie zdobył bonusowego punktu, oraz wysoko pokonać Madagaskar. Spełnił się korzystny dla Namibii scenariusz, bowiem Zimbabwe pokonało Kenię, a obie drużyny nie otrzymały bonusowych punktów, następnie Namibijczycy wymaganą przewagę 53 punktów osiągnęli już do przerwy, a ostatecznie zwiększyli ją do 79 punktów. Trzy zespoły zakończyły zatem turniej z dziesięcioma punktami, toteż o końcowej kolejności decydował lepszy bilans punktów zdobytych i straconych – mistrzami Afryki została Namibia, awansując bezpośrednio do Pucharu Świata, drugą pozycję zajęli zawodnicy z Zimbabwe uzyskując prawo do gry w barażu.

Dywizja 1B 
Turniej Dywizji 1B odbył się w Nabulu w ciągu dwóch meczowych dni – 10 i 14 czerwca 2014 roku – i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym. W zawodach triumfowali gospodarze pokonawszy w finale reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalczycy zaś uniknęli spadku pokonując jednym punktem zawodników z Ugandy.

Dywizja 1C 
W rozegranych w dniach 15–21 czerwca 2014 roku w Gaborone zawodach wzięło udział sześć drużyn i każda rozegrała trzy spotkania, po czym ustalona została kolejność końcowa. Na turnieju nie stawiła się reprezentacja Maroka, toteż zaproszono południowoafrykański zespół Impala Rustenburg. Zwyciężył on w zawodach, a awans do wyższej dywizji uzyskali zawodnicy z Mauritiusu.

Dywizja 2

Grupa północna 
Podobnie jak w 2012 turniej grupy północnej został rozegrany według zasad rugby 7. Odbył się on w dniach 17–18 maja 2014 roku w stolicy Burkiny Faso, Wagadugu, a najlepsza okazała się reprezentacja gospodarzy.

Faza grupowa

Mecze o 5. miejsce

Mecze o 1. miejsce

Grupa południowa 
Turniej został rozegrany systemem kołowym w stolicy Rwandy, Kigali, w ciągu trzech meczowych dni pomiędzy 3 a 7 czerwca 2014 roku, choć początkowo gospodarzem miała być Bużumbura. W pierwszym meczu triumfowali Rwandyjczycy, drugi zaś został uznany za walkower dla Burundi, ponieważ reprezentacja DR Konga zjawiła się jedynie w jedenastoosobowym składzie. W decydującym pojedynku zawodnicy z Rwandy ulegli swym przeciwnikom, lecz triumowali w całych zawodach dzięki bonusowemu punktowi za przegraną mniej niż siedmioma punktami.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Afryki
2014 w rugby union
2014 w Afryce